Giampietro Savegnago (ur. 1953 w Cornedo we Włoszech, zm. 3 marca 2013) 8 Dan  aikido. Dyrektor Europejskiej Unii Aikido.

Życiorys 
Od 16 roku życia uprawiał sztuki walki, na początku kendo, judo i karate. W 1971 roku rozpoczął naukę aikido u mistrza G. Fillipiniego w Mediolanie. W 1973 roku spotkał w Mediolanie shihana Hirokazu Kobayashi, którego uczniem postanowił zostać. Towarzyszył mu we wszystkich stażach w Europie i co roku wyjeżdżał na kilka miesięcy do Japonii by towarzyszyć mistrzowi w czasie jego japońskich podróży. Pozostał jego uczniem przez ostatnie 25 lat życia.

Od wypadku na motocyklu, mistrz Savegnago prowadził treningi poruszając się na jednej nodze (zamiast drugiej miał protezę, czego większość obserwatorów nie zauważała).

Savegnago nauczał aikido we Włoszech, w Niemczech, we Francji, na Węgrzech oraz w Polsce. 

Swój pierwszy staż Savegnago poprowadził w Polsce w Szczecinie w 1984 roku, od tamtej pory regularnie prowadził staże w Polsce.
W roku 2009 miała miejsce 25 rocznica współpracy shihana Jacka Wysockiego i mistrza Savegnago. Mistrz odznaczony został złotą odznaką honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za swój wkład w rozwój regionu.

Przypisy 

Aikidocy
Działacze aikido
Urodzeni w 1953
Włoscy sportowcy
Zmarli w 2013
Odznaczeni Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego